Лігатне (, ) — місто в центральній Латвії, в історичній області Відземе, адміністративний центр Лигатненського краю.

Назва 
 Лігатне, Лигатне (; )
 Лігат ()
 Конрадсрує ()

Історія 
 Ліфляндська губернія

Примітки

Джерела 
 Arbusov, Leonid. Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. — Riga: Jonck und Poliewsky, 1918.

Посилання 
 www.ligatne.lv Офіційний сайт 

Міста Латвії
Ліфляндія